Kozi Grzbiet – szczyt w Górach Izerskich
 Kozi Grzbiet – grzbiet w Tatrach Bielskich
 Kozi Grzbiet – grzbiet w Tatrach Wysokich
 Kozi Grzbiet – grzbiet w Tatrach Zachodnich
 Kozí hřbety – grzbiet w Karkonoszach
 Kozie Grzbiety – pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, na Słowacji

Linki zewnętrzne